Nederlandse kabinetten sinds de Tweede Wereldoorlog
 Nederlandse kabinetten van 1848 t/m de Tweede Wereldoorlog